Esta e uma lista sobre resultados do Carnaval de Niterói e São Gonçalo, no ano de  2014.

Niterói 

2014
Niterói e São Gonçalo